Günter Staudt ist der Name folgender Personen

* Günter Staudt (Botaniker) (1926–2008), deutscher Botaniker
  Günter Staudt (Physiker) (* 1931), deutscher Experimentalphysiker und Hochschullehrer